5 МИР Видин (или 5 многомандатен избирателен район) е избирателен район в България, който обхваща област Видин.

Парламентарни избори

юли 2021 г. 
Резултати от парламентарните избори през юли 2021 г. в област Видин при 37,58% избирателна активност (подредени според номера на бюлетината):

Източници 

Видин
Област Видин